Gorgon steht für

 Gorgon (Computerspiel), ein Computerspiel aus dem Jahr 1981
 Gorgon-Gasprojekt, das achtgrößte Gasvorkommen der Welt in Australien
 HMS Gorgon, Bezeichnung für fünf Schiffe der Royal Navy

Gorgon bzw. Gorgoń ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gorgon (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Barbara Gorgoń-Flont (1936–2020), polnische Rennrodlerin
 Herbert Gorgon (1907–1943), deutscher Mediziner und Nationalsozialist
 Jerzy Gorgoń (* 1949), polnischer Fußballspieler
 Vinzenz Gorgon (1891–1961), österreichischer Maler und Graphiker 

Siehe auch:
 Gorgons Head, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Gorgonen
 Saint-Gorgon